Хорхот — фамилия.
 Хорхот, Александр Яковлевич (1907—1993) — советский и украинский архитектор, доктор архитектуры, профессор, заслуженный архитектор УССР.
 Хорхот, Георгий Александрович (1939—2014) — советский и украинский архитектор, заслуженный архитектор Украины.